Summorum Pontificum est une constitution apostolique publiée en 1922 par le pape Pie XI
Summorum Pontificum est un motu proprio donné en 2007 par le pape Benoît XVI